You and Me oder you and me ist der Titel folgender Filme:

 You and Me, Originaltitel von Du und ich (1938, Fritz Lang), US-amerikanischer Film
 you and me (2009), deutscher Kurzfilm von Karsten Krause